Афанасий О́сипов:
 Осипов, Афанасий Матвеевич (Артур Моро; 1909—1989) — эрзянский народный поэт, редактор.
 Осипов, Афанасий Николаевич (1928—2017) — народный художник СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, академик Российской академии художеств.